

Населені пункти та їхні частини

 Ґатка — село в гміні Жміґруд Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґатка — село в гміні Вінниця Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Ґатка — село в гміні Мястко Битівського повіту Поморського воєводства
 Ґатка — частина села Іґнацево в гміні Стшеґово Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Ґатка — частина села Русінув у гміні Майдан-Крулевський Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґатка — частина села Поблоце в гміні Ґлувчице Слупського повіту Поморського воєводства
 Ґатка — частина села Опатув у гміні Опатув Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Ґатка — лісова осада в гміні Руда-Маленецька Конецького повіту Свентокшиського воєводства

Примітки